

Anatomia
Quadrilatero di Quenu – porzione dell'addominale

Geometria
 Quadrilatero ciclico – forma geometrica caratterizzata da un quadrilatero con i vertici facenti parte di un'unica circonferenza
 Quadrilatero sghembo – forma geometrica a quattro segmenti non appartenente ad un solo piano

Infrastrutture
 Fortezze del Quadrilatero – storico sistema di difesa austriaco nel nord Italia
 Quadrilatero Marche Umbria – società per la realizzazione di una struttura pubblica tra Marche ed Umbria

Quartieri
 Quadrilatero Romano – il quartiere storico di Torino
 Quadrilatero della moda – il quartiere della moda di Milano
 Quadrilatero - quartiere di Bologna